Sankt Johann bzw. St. Johann steht für

 Heiliger Johannes, zu den Heiligen namens Johannes

Sankt Johann bzw. St. Johann heißen folgende geographischen Objekte:
 Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 St.-Johann-Stromschnellen, ehemalige berüchtigte Stromschnellen in der Moldau
Gemeinden:
 St. Johann (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg
 Sankt Johann (bei Mayen), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Sankt Johann (Rheinhessen), Gemeinde im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz
 Sankt Johann am Brückl, ehemaliger Name der Gemeinde Brückl in Kärnten
 Sankt Johann am Walde, Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Innviertel, Oberösterreich
 Sankt Johann am Wimberg, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Mühlviertel, Oberösterreich
 Sankt Johann in der Haide, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Johann bei Herberstein, Gemeinde in der Steiermark
 Söding-Sankt Johann, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Johann im Saggautal, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Johann am Tauern, Gemeinde in der Steiermark
 St. Johann im Pongau, Gemeinde in Salzburg
 St. Johann in Tirol, Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Nordtirol
 St. Johann im Walde, Gemeinde im Bezirk Lienz, Osttirol

Gemeindeteile:
 St. Johann (Rottenacker), Ortsteil in der Gemeinde Rottenacker, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 St. Johann (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 St. Johann (Albersweiler), Ortsteil der Ortsgemeinde Albersweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 St. Johann (Sankt Thomas), Weiler der Ortsgemeinde Sankt Thomas, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Sankt Johann (Falkenfels), Ortsteil der Gemeinde Falkenfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sankt Johann (Herrngiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Sankt Johann (Kammlach), Ortsteil der Gemeinde Kammlach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Sankt Johann (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Sankt Johann (Odelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Odelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Sankt Johann (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sankt Johann (Train), Ortsteil der Gemeinde Train, Landkreis Kelheim, Bayern

 St. Johann im Lavanttal, Katastralgemeinde von Wolfsberg in Kärnten
 St. Johann im Rosental, Ortschaft von Feistritz im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 St. Johann (Gemeinde Friesach), Ortschaft von Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 St. Johann (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft von Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 St. Johann (Gemeinde Rosegg), Ortschaft in der Gemeinde Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 St. Johann (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 St. Johann (Gemeinde Grafenwörth), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Sankt Johann in Engstetten, Katastralgemeinde von Sankt Peter in der Au in Niederösterreich
 St. Johann im Mauerthale, Katastralgemeinde von Rossatz-Arnsdorf in Niederösterreich
 St. Johann am Steinfelde, Katastralgemeinde von Ternitz in Niederösterreich
 St. Johann (Gemeinde Weinzierl), Ortsteil von Weinzierl am Walde, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 St. Johann (Gemeinde St. Johann am Wimberg), Hauptort, Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 St. Johann an der Saar, Stadterhebung 1322, 1909 vereinigt mit den Städten Saarbrücken und Malstatt-Burbach unter dem Namen Saarbrücken, Landeshauptstadt des Saarlandes
 St. Johann ob Hohenburg, Katastralgemeinde von Sankt Johann-Köppling in der Steiermark
 Basel-St. Johann, ein Quartier (Stadtteil) der Stadt Basel
 Alt St. Johann, Ortsteil der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann im Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Neu St. Johann SG, Ortsteil der Gemeinde Nesslau im Toggenburg, Kanton St. Gallen
 St. Johann (Ahrntal), Fraktion der Gemeinde Ahrntal in Südtirol

historisch:
 Jánossomorja, Sankt-Johann, Ortschaft Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn (Ortsteil: Mosonszentjános)
 Saint-Jean-Rohrbach, Ort bei Saargemünd
 Moravský Svätý Ján, slowakische Gemeinde (Sankt Johann an der March)
 Liptovský Ján, slowakische Gemeinde (Sankt Johann in der Liptau)
 Svatý Jan (Květov), Ansiedlung der Gemeinde Květov, Okres Písek, Tschechien

Baulichkeiten:
 zahlreiche Kirchen, siehe Johanniskirche
 zahlreiche Kapellen, siehe Johanneskapelle
 zahlreiche Klöster, siehe Johanniskloster
 zahlreiche Friedhöfe, siehe Johannisfriedhof
 St. Johann (Regensburg)

Siehe auch:
 Johannes der Täufer #Gedenken und Namensgebung, zum häufigsten Patron
 Johannes (Apostel) #Benennungen und Patrozinien, zum Apostel und Evangelisten
 St. Johannes